Santa Maria da Vitória (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Santa Maria da Vitória (gemeente), een gemeente in deze microregio